Paulmann ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Paulmann (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Carl Ludwig Paulmann (1789–1832), deutscher Schauspieler
 Christian Paulmann (1897–1970), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Frank Paulmann (* 1962), deutscher Psychiater

 Gerhard Paulmann (1926–2012), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Horst Paulmann Kemna (* 1935), deutsch-chilenischer Unternehmer

 Johannes Paulmann (* 1960), deutscher Historiker
 Julius Paulmann (1813–1874), deutscher Schauspieler
 Leontine Paulmann (1836–1914), deutsche Schauspielerin
 Otto Paulmann (1899–1986), deutscher Buchhändler und Verleger
 Therese Paulmann (1838–1908), deutsche Schauspielerin
 Till Paulmann (* 1967), deutscher Sänger, Songschreiber und Gitarrist
 Werner Paulmann (1901–1958), deutscher SS-Obersturmbannführer und Jurist
 Wilhelm Paulmann (1865–1948), deutscher Apotheker, Lebensmittelchemiker und Politiker

Paulmann ist der Name folgender Unternehmen:

 Paulmann Licht, deutscher Leuchtenhersteller

Siehe auch:

 Paul Mann